Thelia kan syfta på:

 Thelia (djur) – ett släkte av insekter
 Thelia (växter) – ett släkte av växter